Guglielmo d'Assia-Philippsthal-Barchfeld (1692-1761) – langravio d'Assia-Philippsthal-Barchfeld dal 1721 al 1761
 Guglielmo d'Assia-Philippsthal-Barchfeld (1831-1890) – principe d'Assia-Philippsthal-Barchfeld e contrammiraglio della marina prussiana
 Guglielmo d'Assia-Philippsthal-Barchfeld (1905-1942) – erede delle casate d'Assia-Philippsthal-Barchfeld e d'Assia-Philippsthal nonché ufficiale della Wehrmacht nella Seconda guerra mondiale